Христиан Бек ()
 Бек, Христиан Андреевич (1768—1853) — российский государственный деятель, тайный советник.
 Бек, Христиан Даниель (1757—1832) — немецкий философ, историк и богослов.